Pedrinho (1945) – calciatore brasiliano
 Pedrinho (1957) – calciatore e procuratore brasiliano
 Pedrinho (1977) – calciatore brasiliano
 Pedrinho (1985) – calciatore portoghese
 Pedrinho (1998) – calciatore brasiliano
 Pedrinho (1999) – calciatore brasiliano
 Pedrinho (2002) – calciatore brasiliano